Драганка Костадинова Пондева е българска революционерка.

Биография 
Родена е в 1921 година в село Банско, България, в семейството на Костадин Молеров. Влиза в комунистическото движение и става членка на Градския комитет на Работническия младежки съюз в Банско. След Деветосептемврийския преврат в 1944 година е обявена за активен борец против фашизма и капитализма. Завършва Висшия институт за физическо възпитание и спорт и работи като учитела по физкултура.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Драганка
Родени в Банско
Български комунисти до 1944 година
Национална спортна академия
Активни борци против фашизма и капитализма